Nikołaj Jermołow (pułkownik)
 Nikołaj Jermołow (generał)